Бурбе́ла — українське прізвище.

Персоналії 
 Бурбела Андрій Іванович — український художник-іконописець.
 Бурбела Віктор Анастасійович (нар. 1948) — український літературознавець, письменник.
 Бурбела Ганна Яківна — українська радянська діячка. Депутат Верховної Ради УРСР 8—9-го скликань.

Див. також 
 Бурбело

Українські прізвища